Брезовик може да се односи на:
 Брезовик (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора
 Брезовик (Високо), насељено место у општини Високо, Федерација БиХ, БиХ